Колотовино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Колотовино — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Колотовино — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Колотовино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.